1492 — o ano 1492 d.C.
1492: Conquest of Paradise
1492 (canção)

Desambiguações de números